Бой () — город в медье Баранья в Венгрии. Город занимает площадь 25,34 км2, на которой проживает 3 770 жителей.

Население

Города-побратимы

Примечания